Gieysztoria är ett släkte av plattmaskar. Gieysztoria ingår i familjen Dalyelliidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Gieysztoria